Шабано́н () — французская фамилия. Известные носители:
 Шабанон, Жан-Люк (род. 1971) — французский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Шабанон, Мишель Поль Ги де (1730—1792) — французский писатель.
 Шабанон де Могри, Шарль-Антуан (1736—1780) — французский писатель, поэт, композитор.